Соревнования в беге на 3000 метров с препятствиями среди женщин на Олимпийских играх 2012 года в Лондоне прошли 4 и 5 августа на Олимпийском стадионе.

В 2015 году россиянка Юлия Зарипова, выигравшая золото, была дисквалифицирована национальной легкоатлетической федерацией и лишена награды лондонских Игр. Золото перешло к Хабибе Гриби, София Ассефа получила серебро, а Милка Чейва — бронзу. 

21 ноября 2016 года решением МОК из-за положительной допинг-пробы российская спортсменка Юлия Зарипова была лишена золотой олимпийской медали.

Рекорды 
Олимпийский рекорд до начала Олимпийских игр.

Медалисты

Предварительные забеги

Забег 1

Забег 2

Забег 3

Финал

Примечания

Ссылки 
 Результаты легкоатлетической программы Олимпийских игр в Лондоне 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 2012